Ужин:
 Ужин — последний приём пищи в конце дня, как правило вечером или ночью.
 Ужин — озеро в Новгородской области. Расположено в центре Валдайской возвышенности.

Фильмы 
 «Ужин» — французский фильм 1992 года, режиссёр Эдуар Молинаро.
 «Ужин» — итальяно-французский фильм 1998 года, режиссёр Этторе Скола.
 «Ужин» — венгерский короткометражный фильм 2008 года, режиссёр Карчи Перлман.
 «Ужин» — российский короткометражный фильм 2012 года, режиссёр Александр Хант.
 «Ужин» — нидерландский фильм 2013 года, режиссёр Менно Мейес.
 «Ужин» — американский фильм 2017 года, режиссёр Орен Муверман.

Ужин — название населённых пунктов:

Россия 
 Ужин — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Ужин — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

См. также 
 «Долгий рождественский ужин» — опера в одном действии.
 Званый ужин.
 «Незаконченный ужин» — художественный фильм (СССР, 1979 год, детектив).
 Последний ужин.
 «Секретный Ужин» — советская и российская рок-группа.
 «Семь ужинов» — художественный фильм (Россия, 2019 год, комедия).
 «Ужин в пятницу вечером» — телевизионный сериал (Великобритания, 2011—, ситком).
 «Ужин в четыре руки» — художественный фильм (Россия, 1999 год, драма).
 Ужин в Эммаусе.
 «Ужин на одного» — комедийный скетч, написанный английским писателем Lauri Wylie для театра в 1920-х годах.
 «Ужин с придурками» — художественный фильм (США, 2010 год, комедия).
 «Ужин с придурком» — художественный фильм (Франция, 1998 год, комедия).
 «Ужин с убийством» — художественный фильм (США, 1976 год, комедия).
 «Ужин с шутками» — опера в четырёх действиях.